Cot Lueng Angen kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Lueng Angen (berg i Indonesien, lat 5,86, long 95,25), Aceh, 
 Cot Lueng Angen (berg i Indonesien, lat 5,83, long 95,33), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar